Metzler steht für:
 Metzler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bankhaus Metzler, deutsche Privatbank in Frankfurt am Main, gegründet und bis heute geführt von der Familie Metzler
 J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung, ein Verlag von Springer Nature
 Metzler-Kunsthistoriker-Lexikon
 Metzler-Stiftung, gemeinnützige Stiftung
 Metzler-Verfahren, Bedarfserhebungsverfahren in der Behindertenhilfe
 Metzler Orgelbau, schweizerische Orgelbaufirma
 Peter W. Metzler Verlag, deutscher Verlag
 Metzler (Pennsylvania), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Metzlersche Badetempel, klassizistischer Badetempel in Offenbach am Main
 Villa Metzler, Frankfurt am Main
 Fleischer, als eine veraltete Berufsbezeichnung

Siehe auch:
 Metzlers
 Metzeler
 Mezler